Андрій Русланович Лисюк ( 23 січня 1995, Баранівка, Житомирська область, Україна) — український футболіст, що виступає на позиції нападника.

Біографія 
Займався футболом в школі клубу «Полісся», з якого 2011 року потрапив в київську ДЮФШ «Динамо» ім. В. В. Лобановського.

З 2013 року перебував у складі прем'єрлігового донецького «Металурга», проте грав виключно за юнацькі команди (U-21 — 8 ігор, U-19 — 27 ігор, 8 голів).

У червні 2015 року у зв'язку з неможливістю клубу перебувати в Донецьку та фінансовими обмеженнями акціонерів, донецький «Металург» був об'єднаний з дніпродзержинською «Сталлю», яка, як і «Металург», фінансувалася концерном ІСД. Лисюк також перейшов до складу «сталеварів», проте і тут грав лише за молодіжну команду, зігравши за сезон у 8 іграх.
 
2016 року став гравцем аматорського клубу МФК «Житомир».

Примітки

Посилання 
 
 
 

Українські футболісти
Футболісти «Полісся» (Житомир)